Die Extraliga 1997/98 war die sechste Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit ŠK Dům armády Prag, A64 MILO Olomouc, ŠK DP Mladí Prag, ŠK Zlín, Sokol Kolín, ŠK Pardubice, SK ZČE Plzeň, ŠK H.Fuchs Ostrava, Bohemians Prag und ŠK Sokol Vyšehrad die zehn Erstplatzierten der Saison 1996/97 qualifiziert, außerdem waren die zweite Mannschaft des ŠK Vyšehrad als Sieger der 1. česká liga 1996/97 und TJ Nová Huť Ostrava als Sieger der 1. moravskoslezská liga 1996/97 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1997/98.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 15. und 16. November, 13. und 14. Dezember 1997, 17. Januar, 7. und 8. Februar, 7. und 8. März sowie 4. und 5. April 1998.

Saisonverlauf 

Um den Titel lieferten sich A64 MILO Olomouc, der Titelverteidiger ŠK Dům armády Prag und TJ Nová Huť Ostrava einen Dreikampf, der erst in der letzten Runde für Olomouc entschieden wurde, die den direkten Konkurrenten aus Ostrava besiegten.
Die zweite Mannschaft des ŠK Vyšehrad stand vorzeitig als Absteiger fest, während die Entscheidung über den zweiten Abstiegsplatz erst in der letzten Runde gegen den ŠK Dynamo ZČE Plzeň fiel.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 1997
Schachveranstaltung 1998